Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2009. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Irak

Neuseeland

Spanien

Südafrika

Gruppe B

Ägypten

Brasilien

Italien

USA

Schiedsrichter 
Von der FIFA wurden insgesamt 10 Schiedsrichtergespanne für den Konföderationen-Pokal nominiert. Diese sind:

Zunächst sollten Carlos Amarilla (Paraguay) und Carlos Batres (Guatemala) am Turnier teilnehmen. Aufgrund von Verletzungen mussten sie jedoch am 5. Juni 2009 durch Benito Archundia (Mexiko) und Pablo Pozo (Chile) ersetzt werden.

Einzelnachweise 

Kader